Albrekt av Brandenburg kan syfta på flera personer, bland andra de under reformationstiden verksamma kyrkofurstarna:

 Albrekt av Magdeburg och Mainz
 Albrekt av Preussen